Сан-Кошме (, «святий Косма») — португальська власна назва.

Топоніми

Сан-Кошме-ду-Вале — парафія.